GZM est un sigle qui peut désigner :
 , une association composée de 41 municipalités de la province polonaise de Silésie.

GZM est un code qui peut désigner :
 Héliport de Gozo, le seul héliport de Gozo, à Malte, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports